Schippel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schippel (* 1979), deutscher Fotograf und Fotojournalist
 Caspar Schippel (um 1648–1722), deutscher Orgelbauer und Müller
 Dietrich Schippel (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans Schippel (1880–1958), deutscher Bankmanager
 Johann Andreas Schippel (1782–1848), Landtagsabgeordneter
 Larisa Schippel (* 1951), Übersetzungswissenschaftlerin und Linguistin
 Max Schippel (1859–1928), deutscher Sozialdemokrat (SPD), Redakteur, Journalist und Hochschullehrer
 Rudi Schippel (1922–1995), österreichischer Schauspieler
 Werner-Siegwart Schippel (* 1951), deutscher Politiker (SPD)